(Quamichan ou Kw’amutsun) est un peuple autochtone 

Cowichan est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Lake Cowichan, ville de la Colombie-Britannique
Lac Cowichan, lac de l'île de Vancouver
Cowichan Bay, baie et communauté de l'île de Vancouver
, vallée de la Colombie-Britannique
, rivière de la Colombie-Britannique
Cowichan Valley, district régional britanno-colombien
Cowichan (1871-1920), ancienne circonscrition provinciale

Circonscription électorale
Colombie-Britannique
Cowichan-Alberni (1894-1898)
Cowichan-Newcastle (1920-1963)
Cowichan-Malahat (1966-1986)
Cowichan-Ladysmith (1991–2005)
Nanaimo-North Cowichan (depuis 2009)

Canada
Cowichan—Malahat—Les Îles (1976-1987)
Nanaimo—Cowichan (1987–2015)
Nanaimo—Cowichan—Les Îles (1962-1976)
Cowichan—Malahat—Langford (depuis 2015)

Transport

Homonymie de toponyme